AIG Japan Open Tennis Championships 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu AIG Japan Open Tennis Championships rozgrywany w dniach 29 września–7 października 2007 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród 832 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Japonii